Согласно Конституции 1986 года, Никарагуа — унитарная республика. Её территория делится на 15 департаментов и 2 автономных региона.

Код Международной организации по стандартизации — ISO 3166-2:NI.

Примечание: Остальные 9 150 км² занимают водные пространства (особенно озеро Никарагуа и озеро Манагуа).

Примечания